|}

Die Bahnstrecke Miskolc–Košice ist eine elektrifizierte Hauptbahn in Ungarn und der Slowakei, die ursprünglich durch die k.k. privilegierte Theiss-Eisenbahn erbaut und betrieben wurde. Sie verläuft von Miskolc entlang des Flusses Hernád/Hornád nach Košice. Die Strecke ist heute Teil einer überregionalen Fernverbindung von der ungarischen Hauptstadt Budapest in die Ostslowakei und weiter nach Polen.

Geschichte 

Die Strecke war schon in den 1840er Jahren im Königreich Ungarn geplant, die Realisierung wurde aber wegen der Revolution von 1848/49 gestoppt.

Die k.k. privilegierte Theiss-Eisenbahn eröffnete die Strecke mit einer Länge von 89,088 km als Teil einer durchgehenden Verbindung von Budapest über Szolnok und Debrecen am 14. August 1860.

Die Elektrifizierung mit 3 kV Gleichspannung erfolgte abschnittsweise:
 Košice – Barca: 18. Januar 1962
 Barca – Čaňa: 7. November 1984
 Čaňa – Staatsgrenze: 5. Juni 1997

Die anschließende Strecke von der Staatsgrenze nach Felsőzsolca wurde bis 1997 mit der in Ungarn üblichen Wechselspannung von 25 kV, 50 Hz elektrifiziert; damit war die durchgängige Elektrifizierung einer Strecke von Polen nach Ungarn fertiggestellt.

Am 1. Mai 2011 wurde der Nahverkehr auf der slowakischen Seite eingestellt. Bis 2019 verkehrten grenzüberschreitend ausschließlich täglich die beiden InterCity-Zugpaare „Hornád“ (Bezeichnung von ZSSK) bzw. „Hernád“ (Bezeichnung von MÁV) und „Rákoczi“ zwischen Košice und Budapest. Ab dem Fahrplanjahr 2020 wurde das Angebot auf einen zweistündlichen Takt mit insgesamt sieben täglichen InterCity-Zugpaaren verdichtet, die alle den Namen „Hornád“ bzw. „Hernád“ tragen. Das Angebot im Nahverkehr zwischen Miskolc und Hidasnémeti wurde dafür von 16 auf elf Zugpaare reduziert. Der internationale Schnellzug „Cracovia“ (Krakau–Lőkösháza) verkehrt nicht mehr über diese Strecke. Die Züge bestehen in diesem Abschnitt aus drei oder vier Reisezugwagen, zwischen Miskolc und Budapest führen sie zudem Kurswagen aus Sátoraljaújhely mit. Der Wechsel zwischen ungarischer und slowakischer Elektrolokomotive findet im Bahnhof Hidasnémeti statt.

Weblinks 
 Einzelheiten zur Strecke auf rail.sk (slowakisch)
 Geschichte, Beschreibung und historische Fahrpläne des slowakischen Abschnittes auf vlaky.net (slowakisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei
Bahnstrecke in Ungarn
Internationale Bahnstrecke